Сергей Михайлович Балихов (1871—1919) — русский военный  деятель, полковник  (1915). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1889 году  после окончания Одесского реального училища вступил в службу. В 1891 году после окончания Елисаветградского кавалерийского училища произведён корнеты и выпущен в Нарвский 13-й гусарский полк. В 1895 году произведён в поручики, в 1900 года штабс-ротмистры, в 1903 году в ротмистры, в 1912 году в подполковники, эскадронный командир.

С 1914 года участник Первой мировой войны, был ранен. В 1915 году произведён в полковники, штаб-офицер Нарвского 13-го гусарского полка.  С 1917 года командир Изюмского 11-го гусарского полка. Высочайшим приказом от 9 марта 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием :

После Октябрьской революции 1917 года  участник Белого движения с составе Добровольческой армии
и ВСЮР. В 1919 году расстрелян большевиками в Одессе.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени  (1909)
 Орден Святого Станислава 2-й степени  (ВП 04.04.1913)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 5.01.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 09.03.1915)

Примечания

Литература 
 
 Волков С. В. Зарождение Добровольческой армии//Издательство:ЗАО «Издательство «Центрполиграф», : 2001 г. — 180 с. —  ISBN 5–227–01023–4
 
 по военному ведомству//Разведчик №1264, 27.01.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1283, 09.06.1915 г.
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.27007. Л.567-571 (1914 г.)
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 265-414 (1917 г.)

Ссылки 
 
 Балихов Сергей МихайловичГеоргиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Одесского реального училища
Выпускники Елисаветградского кавалерийского училища
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России‎
Персоналии:Добровольческая армия‎